Краснодар — хутор в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Луговского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. 8 Марта,
 ул. Заречная.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района